András Veres – vescovo cattolico ungherese
 Mariska Veres – cantante olandese
 Péter Veres – ex pallavolista ungherese